Аллорі () — прізвище італійського походження. Відомі носії:
 Алессандро Аллорі (1535—1607) — італійський художник
 Крістофано Аллорі (1577—1621) — італійський художник